Het seizoen 2013/14 van de Belgische Vierde Klasse gaat van start in de zomer van 2013 en eindigt in de lente van 2014. Daarna worden nog eindrondes voor promotie en degradatie afgewerkt. Vierde Klasse of Bevordering telt vier afzonderlijke reeksen, met 16 clubs per reeks.

Naamswijzigingen
 FC Bleid-Gaume wijzigde zijn naam in BX Brussels.
 R. Léopold Uccle FC wijzigde zijn naam in R. Léopold Uccle-Woluwe FC.
 KVK Ieper fuseerde met KBS Poperinge en werd KVK Westhoek.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 KRC Waregem (rechtstreeks 3A)
 KSK Ronse (rechtstreeks 3A)
 R. Entente Bertrigeoise (rechtstreeks 3B)
 FC Bleid-Gaume (rechtstreeks 3B)
 KVK Tienen (rechtstreeks 3B)

Doordat vorig seizoen Derde Klasse B 19 ploegen telde, was er een extra rechtstreekse degradant.

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de provinciale reeksen voor de start van het seizoen. Uit elke provincie promoveert de kampioen. In de drie provincies met de meeste clubs, namelijk Antwerpen, Brabant en Oost-Vlaanderen, promoveerde de provinciale eindrondewinnaar rechtstreeks naar Vierde Klasse. Ook uit West-Vlaanderen promoveerde de eindrondewinnaar ditmaal rechtstreeks, omdat er door het verdwijnen van vierdeklasser KBS Poperinge een West-Vlaamse ploeg moest vervangen worden. De eindrondewinnaars uit de andere provincies moesten nog naar een interprovinciale eindronde om kans te maken op promotie.

Antwerpen
 KFC Zwarte Leeuw (kampioen)
 K. Sint-Job FC (winnaar provinciale eindronde)

Brabant
 K. Wolvertem SC (kampioen)
 FC Pepingen (winnaar provinciale eindronde)

Limburg
 RC Hades (kampioen)
 K. Vlijtingen VV (interprovinciale eindronde)

Oost-Vlaanderen
 KFC Sporting Sint-Gillis-Waas (kampioen)
 RRC Wetteren-Kwatrecht (winnaar provinciale eindronde)

West-Vlaanderen
 FC Gullegem (kampioen)
 K. Sassport Boezinge (winnaar provinciale eindronde)

Henegouwen
 R. Jeunesse Entente Binchoise (kampioen)

Luik
 R. Spa FC (kampioen)
 Solières Sport (interprovinciale eindronde)

Luxemburg
 RRC Longlier (kampioen)

Namen
 RCS Onhaye (kampioen)
 RES Couvin-Mariembourg (interprovinciale eindronde)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen.
 FC Gullegem (kampioen 4A)
 KFC Eendracht Zele (kampioen 4B)
 KVK Tienen (kampioen 4C)
 R. Wallonia Walhain Chaumont-Gistoux (kampioen 4D)
 KVC Sint-Eloois-Winkel Sport (eindronde)

Noot: KVC Sint-Eloois-Winkel Sport was verliezend eindrondewinnaar. Doordat na het seizoen RWDM Brussels FC in vereffening ging, kwam een plaats in Derde Klasse vrij, die door Winkel Sport kon worden ingenomen.

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar de provinciale reeksen op het eind van het seizoen:
 RUS Genly-Quévy (rechtstreeks 4A)
 RSC Templeuvois (rechtstreeks 4A)
 FC Charleroi (rechtstreeks 4A)
 TK Meldert (rechtstreeks 4B)
 BX Brussels (rechtstreeks 4B)
 KSK Halle (rechtstreeks 4B)
 K. Vlijtingen VV (rechtstreeks 4C)
 K. Lutlommel VV (rechtstreeks 4C)
 K. Sint-Job FC (rechtstreeks 4C)
 RRC Longlier (rechtstreeks 4D)
 R. Spa FC (rechtstreeks 4D)
 RFC Turkania Faymonville (rechtstreeks 4D)
 R. Olympic Club de Charleroi-Marchienne (bestraffing onregelmatige overdracht patrimonium)

Noot: Normaal was KRC Waregem na verlies in de eindronde ook gedegradeerd. Door een onregelmatige overdracht van patrimonium moest R. Olympic Club de Charleroi-Marchienne na het seizoensslot echter verplicht degraderen. Reeksgenoot KRC Waregem werd weer opgevist en kon in Vierde Klasse blijven.

Klassement

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Periodekampioenen

Vierde Klasse A
 Eerste periode: FC Gullegem, 27 punten
 Tweede periode: KVK Westhoek, 27 punten
 Derde periode: OMS Ingelmunster, 23 punten

Vierde Klasse B
 Eerste periode: KFC Duffel, 23 punten
 Tweede periode: KFC Eendracht Zele, 20 punten
 Derde periode: KFC Sporting Sint-Gillis-Waas, 20 punten

Vierde Klasse C
 Eerste periode: K. Esperanza Neerpelt, 20 punten
 Tweede periode: KVK Tienen, 23 punten
 Derde periode: KVK Tienen, 21 punten

Vierde Klasse D
 Eerste periode: RFC Liège, 22 punten
 Tweede periode: RFC Liège, 25 punten
 Derde periode: R. Wallonia Walhain Chaumont-Gistoux, 26 punten

Kampioen

Vierde Klasse A
Promovendus FC Gullegem verzekerde zich in maart, met nog drie speeldagen te gaan, al van de titel en werd daarmee de eerste kampioen in de nationale reeksen.

Vierde Klasse B
Leider KFC Duffel zag op de laatste speeldag nog Eendracht Zele naast zich komen met evenveel punten. Zele had een overwinning meer en werd zo kampioen.

Vierde Klasse C
Na een middelmatige seizoensstart won KVK Tienen de laatste twee periodes en behaalde de titel.

Vierde Klasse D
RFC Liège stond lang aan de leiding en had samen met RW Walhain CG een ruime voorsprong op de eerste achtervolgers. Op het eind van het seizoen moest RFC de Liège na enkele mindere wedstrijden uiteindelijk de titel aan Walhain laten.

Eindronde

Promotie-eindronde
De eindronde wordt gespeeld tussen de twaalf periodewinnaars uit Vierde Klasse, of de hoogste clubs uit de eindstand indien een club meerdere periodes won of kampioen werd, en de derde laatste gerangschikte clubs uit de reeksen in Derde Klasse.

Kwalificatieronde 
Op de eerste speeldag treden twaalf vierdeklassers aan, die aan elkaar gepaard worden. De zes winnaars van elk duel gaan door.

Tweede speeldag
In de tweede speeldag worden bij de zes winnaars van de kwalificatieronde KSC Grimbergen en KSV Bornem gevoegd, de ploegen die in Derde Klasse op een barrageplaats eindigden. De winnaars gaan verder.

Derde speeldag
De winnaars van de derde speeldag promoveren naar - of blijven in - Derde Klasse. De winnaars van deze ronden waren derdeklassers KSV Bornem en KSC Grimbergen, die zo het behouden in Derde Klasse afdwongen.

Verliezers
De verliezers speelden verder om een extra vrijgekomen plaats. KVC Sint-Eloois-Winkel Sport won deze match. Toen in juni 2014 RWDM Brussels FC, dat naar Derde Klasse degradeerde, aangaf in vereffening te gaan, kon KVC Sint-Eloois-Winkel Sport de vrijgekomen plaats in Derde Klasse innemen.

Degradatie-eindronde

Voorronde
De vier teams die op een barrageplaats eindigden, namelijk KRC Waregem, FC Ganshoren, Spouwen-Mopertingen en RCS Onhaye werden aan elkaar gepaard en speelden een voorronde. De twee winnaars bleven in Vierde Klasse. De verliezers speelden verder in de interprovinciale eindronde.

Ronde 1
De twee verliezende vierdeklassers, KRC Waregem en FC Ganshoren, speelden verder in een competitie met rechtstreekse uitschakeling in de Interprovinciale Eindronde. Hier werden die twee ploegen samengevoegd met ploegen uit de provinciale reeksen, namelijk KSV De Ruiter Roeselare uit West-Vlaanderen, R. Châtelet SC uit Henegouwen, Waltwilder VV uit Limburg, ROC Meix-devant-Virton uit Luxemburg, RUS Assesse uit Namen en Patro Lensois uit Luik.

Ronde 2

Verliezers
De verliezers speelden nog verder voor een eventueel bijkomende plaats.

Referenties
 Sport.be website - Archief

Belgisch competitievoetbal 2013/14
Vierde klasse voetbal België